Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 24 au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Josué Enríquez.

Mohamed Abouelghar remporte son premier titre PSA en s'imposant face à son compatriote Zahed Mohamed.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2017
Sport au Guatemala en 2017
Squash en 2017
Sport en mai 2017